Charmeuse steht für:
 Bezauberin, weibliche Form des Charmeurs, siehe Herzensbrecher
 Charmeuse (Wirkware), maschenfeste Gewirke aus synthetischen Fasern